Home for Christmas (álbum de BarlowGirl)
 Home for Christmas (álbum de 'N Sync)

Desambiguação